De Beker van Portugal 2015/16 (Portugees: Taça de Portugal 2015/16) was het 76ste seizoen van de strijd om de Portugese voetbalbeker. Het toernooi begon op 5 september 2015 met de wedstrijden in de eerste ronde en eindigde op 22 mei 2016 met de finale in het Estádio Nacional in Oeiras onder leiding van scheidsrechter Artur Soares Dias. Titelhouder was Sporting Lissabon, dat ditmaal in de achtste finales werd uitgeschakeld. Sporting Braga won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis, ten koste van FC Porto ditmaal, en plaatste zich zodoende voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2016/17.

Schema

Zie ook
Primeira Liga 2015/16
Segunda Liga 2015/16

Externe link
Officiële website 

Portugal
2016